Der Mitsubishi ASX (in Japan Mitsubishi RVR, in Nordamerika Mitsubishi Outlander Sport) ist ein sogenanntes Crossover-Modell, des japanischen Automobilherstellers Mitsubishi Motors.

Geschichte 
Die erste Generation orientierte sich am Konzeptfahrzeug Mitsubishi Concept-cX, das auf der IAA in Frankfurt 2007 vorgestellt wurde. Der ASX der zweiten Generation ist baugleich mit dem Renault Captur II.

1. Generation (seit 2010) 

Basierend auf dem bereits seit Februar 2010 in Japan verkauften Mitsubishi RVR wird der ASX von einem 86 kW (117 PS) leistenden 1,6-Liter-Ottomotor oder einem 1,8-Liter-Diesel mit variabler Ventilsteuerung und 110 kW (150 PS) angetrieben.
Die Dieselvariante hat als weltweit erster Diesel-Pkw eine variable Ventilsteuerung (MIVEC) und ist zudem mit Front- oder Allradantrieb lieferbar. Wie schon der Mitsubishi Colt (Z30) ist auch der ASX mit dem „ClearTec“-Paket zur Reduzierung der CO2-Emissionen ausgestattet.

Der Radstand des Mitsubishi ASX beträgt, wie auch beim Mitsubishi Outlander, 2670 Millimeter.

Die Markteinführung in Europa erfolgte am 19. Juni 2010. Dort wurde er bis Ende 2021 angeboten. Auf anderen Märkten wird er weiterhin verkauft.

Zwischen 2012 und 2017 wurden mit Citroën C4 Aircross und Peugeot 4008 zwei Schwestermodelle des ASX verkauft, die ebenfalls bei Mitsubishi produziert wurden.

Varianten 
Die in Deutschland erhältlichen Varianten des Crossovers ASX sind:

 ASX (2WD): Grundausstattung mit unter anderem 7 Airbags, Reifendruckkontrollsystem, Start-Stopp Automatik, Berganfahrhilfe, Klimaanlage, CD/MP3-Radio, elektrischen Fensterhebern und Zentralverriegelung.
 ASX PLUS (2WD/4WD): Zusätzlich ausgestattet unter anderem mit:  Leichtmetallrädern, Klimaautomatik, Keyless Go, …
 ASX TOP (2WD/4WD): Zusätzlich zu PLUS ausgestattet unter anderem mit:  Lederausstattung, Navigationssystem, Xenon-Scheinwerfern, …

Technik 
Der Mitsubishi ASX wird in einer Otto- und zwei Dieselversionen angeboten. Bis 2018 war der Allradantrieb (Permanenter Allradantrieb, Marketingbezeichnung: Mitsubishi All Wheel Control (AWC)) nur in Kombination mit dem Dieselmotor lieferbar. Ab dem Facelift 2019 dann auch in Kombination mit dem 2.0 MIVEC-Motor und CVT-Getriebe. Der 2.2 DI-D-Motor ist nur in Verbindung mit 6-Gang Automatikgetriebe erhältlich.

Modellpflegen 
Im Oktober 2012 wurde der ASX leicht überarbeitet.

Das Facelift ist vor allem an der Front am geänderten Kühlergrill sowie an anderen Stoßfängern und der veränderten Heckpartie erkennbar. Bei den Motoren wurden keine Änderungen vorgenommen.

Eine weitere Überarbeitung des ASX fand im Herbst 2016 statt, ein zusätzliches Update, hier insbesondere der mittig positionierten Nebelschlussleuchte und der Heckschürze, erfolgte 2017. Auch die Sicherheitssysteme wurden auf ein aktuelles Niveau angehoben. Der ASX hat nun serienmäßig Kopf- und Knie-Airbags. Zudem ist ein Bremsassistent konfigurierbar.

Auf dem Genfer Auto-Salon im März 2019 wurde der weiter überarbeitete ASX vorgestellt. Die Front wurde den anderen aktuellen Mitsubishi-Modellen angepasst. Die Beleuchtung wurde umgestellt auf LED (Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Breitstrahler, Rück- und Bremsleuchten). Weiters wurde der 1,6-Liter-Ottomotor ersetzt durch einen 2,0-Liter-Motor mit 110 kW (150 PS).

Sicherheit 
Im Euro-NCAP-Crashtest wurde das Fahrzeug im Jahr 2013 mit fünf von fünf möglichen Sternen bewertet. Bei der Bewertung der Insassensicherheit von Erwachsenen erreichte das getestete Fahrzeug 86 % und bei der Insassensicherheit von Kindern 78 %. Im Bereich Fußgängerschutz erhielt das Fahrzeug 60 % und bei den Sicherheitssystemen 71 % der Punkte.

2. Generation (seit 2023) 

Ein neuer ASX kam 2023 auf einer Renault-Plattform in den Handel, die auch für den Renault Captur und Nissan Juke genutzt wird. Der neue ASX wurde im Januar 2022 mit einem Teaser-Bild angekündigt. Das endgültige Fahrzeug wurde am 20. September 2022 vorgestellt. Es ist baugleich mit dem Renault Captur II, weshalb es gegenüber dem Vorgänger deutlich kürzer ausfällt. Auch die Motoren sind die gleichen wie bei Renault. Es wird gemeinsam mit dem Captur im spanischen Valladolid gebaut. Einen Allradantrieb wird es künftig nicht mehr geben. Der Marktstart erfolgte im März 2023.

Technische Daten

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2021 sind in der Bundesrepublik Deutschland 97.247 Mitsubishi ASX neu zugelassen worden. Obwohl das Fahrzeug 2017 bereits in sein achtes Verkaufsjahr ging, wurden so viele Einheiten wie noch nie zuvor zugelassen.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Kombi